Jennifer Smith peut désigner :
 Jennifer Smith (1945-), chanteuse lyrique ;
 Jennifer Smith, actrice dans des films Harry Potter ;
 Jennifer Smith, surfeuse américaine, originaire de Californie.